Osoby:

 William Boyce brytyjski kompozytor.
 Craig Boyce – australijski żużlowiec.

Miejscowości w USA:
 Boyce – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Rapides
 Boyce – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Clarke